La Serie A1 2019-2020 è stata l'80ª edizione del torneo di primo livello del campionato italiano di hockey su prato. La competizione è iniziata il 28 settembre 2019 e la stagione regolare si sarebbe conclusa il 6 giugno 2020. Il 6 luglio 2020, la federazione ha elaborato le classifiche sulla base di un algoritmo decretando l'Amsicora Cagliari campione d'Italia.

Squadre partecipanti

Risultati

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Retrocesse in Serie A2.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
   Campione d'Italia: 
  Retrocesse in serie A2: -

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Hockey su prato nel 2019
Hockey su prato nel 2020